Bas ima v glasbi več pomenov:

 bas je najnižji moški glas
 bas je glasbilo z najnižjim glasom (bas kitara, basklarinet, kontrabas)
 basovska tipka na harmoniki 
 lončeni bas je ljudsko glasbilo 

Glasbeno izrazoslovje